Архе — філософський термін, першооснова всього.

 Інші значення
 Архе (міфологія)
 Архе (супутник)
 Архе (роман)

Див. також 
 Афінська архе